Швариха  - деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в Алешковский сельсовет.

Образование 
В Шварихе есть детский сад.

Население 

В деревне Швариха в 1859 году было 16 дворов

Примечания 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)